Индекс товарного канала (, ) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра.
Несмотря на название, данный индикатор применим к любым финансовым рынкам.
Разработчиком CCI является Дональд Ламберт (), который впервые опубликовал статью о нём в октябре 1980 года в .

Гипотеза 
Предполагается, что если цена отклоняется от своей скользящей средней на интервал, больший чем обычный для рассматриваемого периода, то происходит изменение тренда.

Методика построения

Типичная цена 
В качестве ключевого ценового показателя для своего индикатора Дональд Ламберт вводит понятие типичная цена (), которая вычисляется по следующей формуле:
 
где  (в дальнейшем ) — типичная цена,  — максимальная цена,  — минимальная цена,  — цена закрытия рассматриваемого периода .

Например, для торгового дня в котором максимальная цена равнялась 1,2200, минимальная была равна 1,2080, а закрытие произошло на уровне 1,2150, типичная цена равна:

Вычисление CCI 
Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её простого скользящего среднего к среднему абсолютному отклонению этой величины:
 
где  — значение индекса товарного канала,  — коэффициент приведения,  — типичная цена,  — простое скользящее среднее типичной цены,  — среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней за период .

Коэффициент приведения носит косметический характер и призван уложить  значений абсолютного отклонения в промежуток :
 

Простое скользящее среднее типичной цены является средним арифметическим этой цены за  периодов:
 

Среднее абсолютное отклонение, является средним арифметическим абсолютного отклонения типичной цены от её скользящей средней за  периодов:

Торговые стратегии 
Классической считается стратегия, при которой сделки происходят в случаях, когда CCI поднимается выше 100 или опускается ниже −100. То есть:
 Для длинных позиций:
 Покупать, когда CCI опускается ниже -100.
 Для коротких позиций:
 Продавать (коротко), когда CCI поднимается выше 100.

Некоторые авторы рекомендуют в качестве сигнальной линии использовать нулевое значение, называя подобную стратегию индикатором Zero CCI, то есть:
 Покупать (открывать длинную, закрывать короткую позицию), когда CCI поднимается выше нуля.
 Продавать (закрывать длинную, открывать короткую позицию), когда CCI опустится ниже нуля.

Примечания 

Технические индикаторы